Марньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Марньи — в департаменте Арденны.
 Марньи — в департаменте Марна.